Csehország
 Lipina, település az Olomouci járásban
 Lipina, Jamné településrésze a Jihlavai járásban
 Lipina, Mladoňovice településrésze a Chrudimi járásban
 Lipina, Štáblovice településrésze az Opavai járásban
 Lipina, Zbraslavice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Lipina, Valašské Klobouky településrésze a Zlíni járásban
 Dolní Lipina, Lipová településrésze a Chebi járásban